Strumiza heißen folgende geographische Objekte:

 Strumica (Stadt)
 Strumica (Fluss)